Max Messer ist der Name folgender Personen:

* Max Messer (Schriftsteller) (1875–1930), österreichischer Schriftsteller
 Max Messer, Pseudonym von Heiner Müller (1929–1995), deutscher Dramatiker, Regisseur und Intendant